Kunzendorf je německý název několika obcí:
 Kunčina – okres Svitavy
 Kunčina Ves – okres Blansko
 Hořejší Kunčice – okres Opava
 Kunčice pod Ondřejníkem – okres Frýdek Místek
 Kunčice nad Labem – okres Trutnov
 Wińsko – Volovský okres, Dolnoslezské vojvodství